Jamalpur kan syfta på:

Geografi

Bangladesh 

 Jamalpur, Bangladesh, ort, Dhaka, 
 Jamalpur (distrikt), Dhaka,

Indien 

 Jamalpur, Bihar, Bihar, Munger, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar